Detta är en lista över huvudstäder i suveräna stater. Se separat lista för huvudstäder i region eller icke-självstyrande område.

Huvudstäder